Barlage ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Barlage (1891–1968), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Heinrich Barlage (Geistlicher) (1932–2011), Kölner Domkapitular und Priester
 Heinrich Barlage (Generalsuperior) (* 1932), 9. Generalsuperior der Steyler Missionare, siehe Liste der Generalsuperioren der Gesellschaft des Göttlichen Wortes